Леденице могу бити:

 Леденице (врх), највиши врх планине Голије у Црној Гори (1.945 m).

или:

 Леденице (Котор), насеље у општини Котор у Црној Гори
 , насеље града Новог Винодолског у Хрватској